Ana Konjuh (ur. 27 grudnia 1997 w Dubrowniku) – chorwacka tenisistka, zwyciężczyni jednego turnieju WTA, mistrzyni juniorskich Australian Open 2013 w grze pojedynczej i podwójnej dziewcząt oraz US Open 2013 w grze pojedynczej dziewcząt.

Kariera tenisowa 
W rozgrywkach seniorskich wystąpiła po raz pierwszy w październiku 2012 roku, biorąc udział z dziką kartą w turnieju tenisowym rangi ITF w Dubrowniku, na którym dotarła do drugiej rundy. W listopadzie tego samego roku zagrała w podobnym turnieju, w tureckiej Antalyi, gdzie po wygraniu kwalifikacji dotarła do finału imprezy, w którym przegrała z Serbką Jovaną Jakšić.

25 stycznia 2013 roku, w parze z Kanadyjką, Carol Zhao wygrała wielkoszlemowy turniej juniorski Australian Open 2013, pokonując w finale duet Ołeksandra Koraszwili–Barbora Krejčíková, a dzień później zdobyła też tytuł w grze pojedynczej, po wygranej z Czeszką, Kateřiną Siniakovą. We wrześniu triumfowała w rywalizacji singlowej podczas US Open, pokonując w finale Tornado Alicię Black.

W czerwcu 2015 roku wygrała swój pierwszy tytuł WTA. W Nottingham triumfowała po zwycięstwie w finale z Monicą Niculescu 1:6, 6:4, 6:2.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 3 (1–2)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra pojedyncza (2)

Gra podwójna (2)

Bibliografia 

 Oficjalna strona internetowa 

Chorwackie tenisistki
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich
Ludzie urodzeni w Dubrowniku
Urodzeni w 1997
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016